Новая Станция — микрорайон посёлка городского типа Новоильинский в Нытвенском районе Пермского края России. Находится на территории Новоильинского поселения. Упразднённая деревня.

Население — 700 человек.

География 
Расположен на побережье Воткинского водохранилища (правом берегу Камы), возле её притока — реки Сырка. Площадь — 0,53 км².
Расстояние до столицы: ( 1083 км. )
Имеет 7 улиц. Главная — Вокзальная.

История 
Деревня Новая Станция основана в 1950-ых годах как поселение у железной дороги. Действовала железнодорожная ветка Новоильинский-Нытва-1., ныне разобрана.
После банкротства Новоильинского Лесоперевалочного пункта, Новая станция стала микрорайоном пос. Новоильинский. 
Впервые была упомянута в фильме 1940г: "Тимур и его команда" (по Гайдару)

Инфраструктура 
На данный момент работают 3 хоз. магазина (ИП) . 
До 1990-х годов в деревне существовала школа, которая закрылась по не надобности, Лесопилка и вокзал. Ныне разобраны. 

Ведётся газификация.

Транспорт 
Был развит железнодорожный и водный транспорт.

К северу проходит автодорога М7 — Нытва— Уральский, где находится остановка общественного транспорта «Новая Станция». Просёлочная дорога к СНТ Ягодка. Через центр идёт автодорога (Нытва-Новоильинский-Новая Станция)

Ближайшая ж.-д. станция Сукманы (на ветке Чайковская — Нытва).

Примечания

Ссылки 
  Новая Станция на Викимапии

Населённые пункты на Каме
Упразднённые населённые пункты Нытвенского района